Сервера ():
 Топонимы
 Сервера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лерида автономного сообщества Каталония
 Сервера — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха автономного сообщества Риоха
 Сервера-де-Буитраго — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид автономного сообщества Мадрид
 Сервера-де-Писуэрга — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия автономного сообщества Кастилия и Леон
 Сервера-де-ла-Каньяда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса автономного сообщества Арагон
 Сервера-де-лос-Монтес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча
 Сервера-дель-Льяно — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча
 Сервера-дель-Маэстре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон автономного сообщества Валенсия
 Сервера-дель-Рио-Алама — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха автономного сообщества Риоха
Персоны
 Сервера, Кармен (род. 1943) — испанская фотомодель и коллекционер искусства
 Сервера, Моника (род. 1975) — испанская актриса
 Сервера-и-Топете, Паскуаль (1839—1909) — испанский адмирал